Графство Вестморленд расположено в юго-восточной части канадской провинции Нью-Брансуик в районе залива Фанди и пролива Нортамберленд. По данным переписи 2006 года численность населения графства составляет 132 849 человек. Графство является самым крупным в провинции по численности населения . На территории графства расположен город Монктон, который занимает второе место по численности населения в провинции . Кроме того, здесь расположен город Саквилл, в котором находится университет Маунт-Эллисон и туристический центр Шедьяк. 

Графство было одним из первых восьми графств, образованных в 1785 году .

Населённые пункты и приходы 
Вся территория графства включает в себя четыре города, шесть деревень, семь приходов, одну сельскую общину и одну индейскую резервацию .

Примечания 

Графства Нью-Брансуика